Прачайя Руангрой () по прозвищу Сингто (, в пер. Лев) — тайский , певец и модель, известный в Таиланде по роли Конгфоба в «SOTUS: The Series», выпущенном в 2016 году.

Карьера 
Сингто учился со своим будущим партнером по съёмкам Пераватом Сангпотиратом (Кристом) на одном факультете, но на разных курсах. Был наставником Перавата в системе, аналогичной S.O.T.U.S. Парни не были друзьями и не представляли, что когда-нибудь встретятся на кастинге лакорна «Сотус». От лакорна многое ожидалось, ведь новелла, которая была взята за основу, является бестселлером в Таиланде. Автор новеллы считала, что Крист и Сингто больше всего близки к персонажам её работы, поэтому они получили роли. Прачайя Руангрой добился невероятной популярности и хорошо себя зарекомендовал, поэтому GMM Grammy хотели заключить с ним контракт (до этого он являлся свободным актёром). Весной 2017 года он наконец подписал контракт с GMM Grammy. Его друг Джейн продолжил работать персональным менеджером Сингто.

Фильмография

Ссылки